Бреазова има више значења:

 Бреазова (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Бреазова (Тимиш), насеље у округу Тимиш у Румунији